Tate Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tate Township (Arkansas)
 Tate Township (Illinois)
 Tate Township (Ohio)